De 11de editie van de Jaarbeursstedenbeker werd door Newcastle United gewonnen in de finale tegen het Hongaarse Újpest Dósza. Het was de 2de opeenvolgende keer dat een Hongaarse club de finale haalde en van een Engelse club verloor. Het is de laatste grote trofee die door Newcastle gewonnen werd tot op heden.

Eerste ronde

Tweede ronde

Derde ronde

Kwartfinale

Halve finale

Finale 

Jaarbeursstedenbeker
Europacupvoetbal 1968/69